Reoch ist der Familienname folgender Personen:

 Mary Jane Reoch (1945–1993), US-amerikanische Radrennfahrerin
 Matt Reoch (* 1983), gibraltarischer Fußballspieler